Le terme infundibulum d'origine latine qui veut dire entonnoir, fait référence à une forme de cavité, et prend les sens suivants :

Archéologie 
 Infundibulum, filtre à vin, invention étrusque, largement utilisé dans tout le monde méditerranéen antique.

Biologie 
 Infundibulum, structure creuse en forme d'entonnoir de l'organisme humain, élément cardiaque ou du cerveau.